

Geografie
 Mackie (rivier), rivier in West-Australië

Personen
 Anthony Mackie, Amerikaans auteur
 Darren Mackie, Schots voetballer
 Jamie Mackie, Schots voetballer
 John Leslie Mackie, Australisch filosoof
 Pearl Mackie, Britse actrice
 Peter Mackie, Schots voetballer
 William Mackie:
 William H. Mackie, Amerikaans componist
 William Mackie (1799-1860), Brits magistraat en pionier in West-Australië
 William Mackie (1856-1932), Schots arts en geoloog

Overig
 Mackie (merk), merk audioapparatuur